Кидо́нис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Кидонис, Димитрий (1324—1398) — учёный грек, латинист.
 Кидонис, Прохор (ок. 1333 — ок. 1370) — византийский монах-богослов, гуманист, переводчик.